Сонома има више значења:
 Округ Сонома
 Сонома (Калифорнија)